est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide sorbique ou acide trans,trans-2,4-hexadiénoïque, numéro CAS 
  acide 5-hexynoïque, numéro CAS 
 1,2-cyclohexanedione, numéro CAS 
 1,3-cyclohexanedione, numéro CAS 
 1,4-cyclohexanedione, numéro CAS